Коньки́ (мн. число от конёк):

 Коньки — спортивный инвентарь. Для катания и игр на льду применяются фигурные и хоккейные коньки, для других поверхностей — роликовые коньки.
 Коньки () — род птиц семейства трясогузковых.
 Морские коньки () — род небольших морских рыб отряда пучкожаберных.
 Коньки, или Вальки () — род рыб семейства лососёвых.
 Коньки — общее название насекомых родов Chorthippus, Euchorthippus, Eremippus семейства саранчовых.

Топоним 
 Коньки — агрогородок в Ляховичском районе Брестской области Белоруссии.
 Коньки — деревня в Витебском районе Витебской области Белоруссии.
 Коньки — река в Удмуртии.
 Коньки — деревня в Завьяловском районе Удмуртии на берегу одноимённой реки.

См. также 
  (значения)

Примечания